Przeprawa – przemieszczenie ludzi lub ładunku przez przeszkodę

Tytuły
 Przeprawa – film jugosłowiański z 1969 roku
 Przeprawa – film brytyjski z 1979 roku
 Przeprawa – film polsko-radziecki z 1988 roku
 Przeprawa – amerykański film historyczny z 2000 roku opowiadający o bitwie pod Trenton. 
 Przeprawa (Crossing Over) – film amerykański z 2009 roku z Harrisonem Fordem w roli głównej